

Wydarzenia 

 Król Persji Cyrus II rozpoczął ekspansję na wschód. (data przybliżona)

Zmarli 
 Lingwang, władca Chin.
 Tales z Miletu, grecki matematyk.